YAB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arctic Bay (Territori del Nord-Ovest) (Canada)